РВ — многозначная аббревиатура, имеет следующие значения:

Священные тексты
 РВ — Радостная весть — Новый Завет
 РВ — Ригведа

Военное дело
 РВ — ракетные войска
 РВ — радиовзрыватель
 рв — разведывательный взвод
 рв — револьвер
 рв — ремонтный взвод

Математика
 РВ — Распределённые вычисления

Медиа
 РВ — радиовещание
 РВ — «Российские вести»
 РВ — «Русский вестник»
 РВ — «Рязанские ведомости»

Медицинские термины
 РВ — реакция Вассермана
 РВ — рожистое воспаление

Технические термины
 РВ — радиоволны
 РВ — радиовысотомер
 РВ — разрядник вентильный
 РВ — распределитель вызовов
 РВ — распределительный вал
 РВ — регулятор возбуждения
 РВ — реле времени
 РВ — ремонтно-восстановительный
 РВ — рефрижераторный вагон
 РВ — ртутный выпрямитель
 РВ — рулевой винт
 РВ — руль высоты
 РВ — регулирующий вентиль

Химия
 РВ — радиоактивное вещество

Прочее
 РВ — речной вокзал
 РВ — группа «Руки Вверх!»